Ялчин Айхан (; 1 мая 1982, Стамбул) — турецкий футболист, центральный защитник.

Клубная карьера 
Ялчин Айхан начинал свою карьеру футболиста в клубе «Истанбулспор» из своего родного города. 22 декабря 2001 года он дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя на замену на 70-й минуте домашнего поединка против «Антальяспора». Вторую половину сезона 2002/03 Ялчин на правах аренды провёл за команду Первой лиги «Дарданелспор». 8 августа 2004 года он забил свой первый гол на высшем уровне, сравняв счёт в домашнем матче с «Диярбакырспором», проходившем в рамках первого тура Суперлиги 2004/05. В начале августа 2005 года Ялчин подписал контракт с «Галатасараем», но закрепиться в нём так и не сумел, перейдя спустя год в другой клуб Суперлиги «Кайсери Эрджиесспор». И там Ялчин также сыграл считанные матчи, затем в его карьере были команды «Сакарьяспор» и «Манисаспор», а также возвращение в «Истанбулспор», во всех этих случаях он также крайне редко выходил на поле. Заиграть ему удалось в «Антальяспоре», куда он перешёл перед стартом Суперлиги 2008/09 и провёл следующие 2 года в качестве игрока основного состава. В сезоне 2010/11 Ялчин выступал за «Газиантепспор», а в сезоне 2011/12 — за «Ордуспор». В конце июля 2012 года он подписал контракт с командой «Касымпаша», а в середине августа 2014 года — с командой «Истанбул Башакшехир».

Достижения 
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции (1): 2005/06

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на mackolik.com
 
 

Футболисты Турции
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Дарданелспор»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Кайсери Эрджиесспор»
Игроки ФК «Сакарьяспор»
Игроки ФК «Манисаспор»
Игроки ФК «Антальяспор»
Игроки ФК «Газиантепспор»
Игроки ФК «Ордуспор»
Игроки ФК «Касымпаша»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Ени Малатьяспор»
Игроки ФК «Османлыспор»
Игроки ФК «Анкарагюджю»